Condado de Wilcox es el nombre de dos condados en los Estados Unidos;

  Condado de Wilcox (Alabama).
  Condado de Wilcox (Georgia).